Kenyon ist der Familienname folgender Personen:

 Carol Kenyon (* 1959), britische Sängerin
 Cynthia Kenyon (* 1954), US-amerikanische Molekularbiologin
 David Kenyon, britischer Militärhistoriker und Neuzeitarchäologe
 Doris Kenyon (1897–1979), amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Dorothy Kenyon (1888–1972), amerikanische Anwältin und politische Aktivistin
 Essek William Kenyon (1867–1948), amerikanischer Prediger
 Frederic G. Kenyon (1863–1952), britischer Gelehrter, Direktor des Britisch Museum von 1909 bis 1930

 Kathleen Kenyon (1906–1978), britische Archäologin
 Michael Kenyon (1931–2005), britischer Krimiautor
 Phil Kenyon (* 1956), britischer Squashspieler
 Richard Kenyon (* 1964), US-amerikanischer Mathematiker
 Roger Kenyon (* 1949), englischer Fußballspieler
 Sandy Kenyon (1922–2010), US-amerikanischer Schauspieler
 Sherrilyn Kenyon (* 1965), amerikanische Schriftstellerin
 Steve Kenyon (* 1951), britischer Langstreckenläufer
 Walter Andrew Kenyon (1917–1986), kanadischer Archäologe
 William Kenyon-Slaney (1847–1908), englischer Fußballspieler
 William Scheuneman Kenyon (1820–1896), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 William Squire Kenyon (1869–1933), US-amerikanischer Politiker und Jurist

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Kenyon (Arkansas)
 Kenyon (Idaho)
 Kenyon (Minnesota)
 Kenyon (Rhode Island) im Washington County
 Kenyon (Virginia)

Sonstiges:
 Kenyon College, College im U.S. Bundesstaat Ohio
 Kenyon Peaks, Gebirge in der Ross Dependency, Antarktika
 Kenyon International Emergency Services, Spezialfirma für Krisen- und «Disaster Management» 
 Mount Kenyon, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Kenyon Medal for Classical Studies
 The Kenyon Review, Literaturzeitschrift

Siehe auch:
 Canyon (Begriffsklärung)
 Kanyon